Камчатские экспедиции — русские экспедиции, организованные правительством для открытия новых земель, исследования островов в северной части Тихого океана, побережья Сибири и Северного Ледовитого океана в первой половине XVIII века.

 Первая Камчатская экспедиция (1725—1730) — под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова, в ходе которой был открыт пролив между Азией и Северной Америкой.
 Вторая Камчатская экспедиция или Великая Северная экспедиция (1740—1742) — в ходе которой русскими судами под руководством Беринга и Чирикова были достигнуты берега Аляски.